Okręty US Navy o nazwie USS "Aaron Ward" (pochodzącej od kontradmirała Aarona Warda):
 Pierwszy "Aaron Ward" (DD-132) był niszczycielem  typu Wickes służącym w US Navy w latach 1919 – 1940, następnie w Royal Navy jako HMS "Castleton".
 Drugi "Aaron Ward" (DD-483) był niszczycielem  typu Gleaves służącym w latach 1942 - 1943. Został zatopiony przez japońskie bombowce.
 Trzeci "Aaron Ward" (DD-773/DM-34) był niszczycielem - stawiaczem min  typu Robert H. Smith, który służył w latach 1944 - 1945.

zobacz też
 Aaron Ward (ujednoznacznienie)

Aaron Ward